Adriatic peut désigner :
 Adriatic, un type de locomotive à vapeur ;
 Adriatic, un paquebot de la White Star Line (1872) ;
 Adriatic, un paquebot de la White Star Line (1907), dernier des Big Four.

Voir aussi 
 Mer Adriatique, une mer baignant les côtes de l'Italie, la Slovénie, la Croatie, la Bosnie-Herzégovine, le Monténégro, l'Albanie et le Nord-Ouest de la Grèce